Азаровка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Азаровка — упразднённая деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Азаровка — село в Стародубском районе Брянской области.
 Азаровка — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Азаровка — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Азаровка — деревня в Сосковском районе Орловской области, упразднена в 2004 г.
 Азаровка — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Азаровка — деревня в Дубенском районе Тульской области.
 Азаровка — деревня в Заокском районе Тульской области.

Украина 
 Азаровка — посёлок в Лутугинском районе Луганской области.